Places peut désigner :

 Places, album de Brad Mehldau sorti le  ;
 , album de Béla Fleck sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Places, album de Jan Garbarek sorti en  ;
 Places, album de Lou Doillon sorti le  ;
 Placés, film de Nessim Chikhaoui (2021).

Voir aussi